Felipismo es todo lo relacionado con algún personaje de nombre Felipe o Filipo y sus partidarios
 Especialmente, en la historia de España:
 Comienzos del siglo XVI: los partidarios de Felipe el hermoso, opuestos a los fernandistas o partidarios de Fernando el Católico.
 Siglos XVI y XVII: los partidarios de los sucesivos reyes denominados Felipe (Felipe II, Felipe III y Felipe IV -especialmente los de este último, durante la sublevación de Cataluña-)
 Siglo XVIII, durante la Guerra de Sucesión Española: los borbónicos, angevinos o botiflers (partidarios de Felipe de Anjou o de Borbón), por oposición a los austracistas, imperiales, vigatans o maulets (partidarios de Carlos de Austria o de Habsburgo -también denominados carolistas o carlistas, aunque esta denominación se reserva historiográficamente para el movimiento del siglo XIX opuesto a los liberales-).
 Finales del siglo XX: los partidarios de Felipe González (diferenciados dentro del PSOE de los guerristas o partidarios de Alfonso Guerra)
 Siglo XXI: los partidarios de Felipe VI 

En la historia de la Reforma protestante:
los seguidores de Felipe Melanchton, especialmente en el contexto de la segunda Confesión de Torgau (1574)

También se usan a veces las formas filipista y filipismo.

Véase también
Juanista
Sebastianista
Josefista

Notas

Terminología política